Rita peut désigner :

Patronyme 
 Ana Rita (1976-), footballeuse portugaise.
 José Rita (1932-1977), footballeur portugais.

Prénom
Rita est un prénom qui partage la même étymologie que son dérivé et forme initiale Margarita. Il est issu du terme grec « margaritê » servant à désigner la « perle ». L'apparition du prénom Rita remonte au  en Italie puis se répand petit à petit dans le reste de l'Europe. Il est sans rapport avec le prénom homonyme arabe, généralement orthographié « Ghita ».

Religion 
 Rita, l'énergie qui permet de  maintenir l'ordre de l'univers  pour le védisme  ou l'hindouisme ;
 Rita de Cascia, sainte patronne des « causes désespérées », fêtée le .

Artistes 
 Rita, une chanteuse israélienne qui a notamment participé au Concours Eurovision de la chanson 1990 ;
 Rita Monaldi, un écrivain italien ;
 Rita Amabili-Rivet, un écrivain canadien ;
 Rita Ora, une chanteuse britannique ;
 Rita Hayworth, une actrice et danseuse américaine ;
 Rita-Rita, un pseudonyme utilisé par la musicienne Maryse Letarte.

Sportives 
 Rita Grande, joueuse de tennis italienne.

Médias 
 Rita, une série télévisée danoise ;
 Rita et Machin, une bande dessinée ;
 Rita et Machin, une série télévisée d'animation.

Fiction 
 Rita Bennett, personnage de la série Dexter ;
 Rita, personnage de la série danoise Rita ;
 Rita Skeeter, personnage de la série Harry Potter ;
 Rita, un des personnages principaux de la série de films Jungle Jack.

Musique 
 Rita ou le Mari battu, un opéra en français de Gaetano Donizetti composé en 1841 ;
 Les Rita Mitsouko, un groupe de pop rock français ;
 Rita est un morceau issu du premier album du chanteur libanais Marcel Khalifé.

Météorologie 
 Ouragan Rita,  cyclone tropical de l'année 2005 ;
 RITA, acronyme du Réseau intégré des transmissions automatiques, système sécurisé de transmissions militaires, d’abord utilisé au sein des armées belge et française.

Autres 
 Rita, série télévisée danoise ;
 Rita, montagnes russes lancées du parc Alton Towers ;
 RITA, acronyme de Référentiel Intégré Tarifaire Automatisé, sur le site des douanes françaises.

Références

Voir aussi

Article connexe 
 

Homonymie d'acronyme